

Astronomia 
 356 Liguria – asteroide della fascia principale
 Liguria – un'albedo di Mercurio
 Liguria – una maglia di Mercurio

Emittenti televisive 
 Liguria TV – precedente denominazione del canale televisivo 165 Italia

Esercito 
 Brigata "Liguria" – brigata dell'Esercito Italiano

Musica 
 Liguria – album del Buio Pesto

Sport

Calcio 
 Associazione Calcio Liguria – denominazione assunta dalla Associazione Calcio Sampierdarenese di Genova tra il 1937 e il 1945
 Associazione del Calcio Ligure – società calcistica con sede a Bolzaneto attiva tra il 1914 e il 1919
 Foot Ball Club Liguria – denominazione assunta dalla Associazione Calcio La Dominante di Genova unicamente per la Serie B 1930-1931
 Liguria Foot Ball Club – società calcistica con sede a Sampierdarena attiva tra il 1897 e il 1914, nota anche come Pro Liguria
 Unione Sportiva Nazionale Liguria – società calcistica con sede a Genova attiva tra il 1928 e il 1932

Altri Sport 
 Hockey Club Liguria – squadra di hockey su prato di Savona

Suddivisioni amministrative 
 Liguria – regione italiana
 Regio IX Liguria – regione romana sotto Augusto